De Europese kampioenschappen mountainbike 2009 waren de negentiende editie van de Europese titelstrijd, en werden gehouden nabij SnowWorld op het Buytenpark in Zoetermeer, Nederland, van donderdag 9 juli tot en met zondag 12 juli 2009. Het evenement begon met de teamestafette op het onderdeel cross country, de senioren kwamen op de vierde en laatste dag in actie, eveneens op het onderdeel cross country.

Junioren

Mannen (U21)
vrijdag 10 juli

Vrouwen (U21)
vrijdag 10 juli

Beloften

Mannen (U23)
zaterdag 11 juli

Vrouwen (U23)
zaterdag 11 juli

Senioren

Mannen
zondag 12 juli

Vrouwen
zondag 12 juli

Teamestafette
donderdag 9 juli

Medaillespiegel 

2009
Mountainbike in 2009
Mountainbike in Nederland
Sport in Zoetermeer
Mountainbike 2009
Sportevenement in Zuid-Holland